Julian Chabot (1998), een Duits voetballer van FC Groningen
Bart Chabot (1954), een Nederlands dichter en schrijver
Boudewijn Chabot (1941), een Nederlands psychiater
Hendrik Chabot (1894-1949), een Nederlands kunstschilder en beeldhouwer
Jacques Chabot (1953), een Belgisch politicus en bestuurder
Marie de Rohan-Chabot (1876-1951), een Frans schrijfster
Splinter Chabot (1996), een Nederlands schrijver, programmamaker en tv-presentator
Wim Chabot (1907-1977), een Nederlands kunstschilder
Chabot (rivier)

Zie ook 
 De Rohan-Chabot, een Frans adellijk geslacht
 Chabot Museum, een aan de schilder Hendrik Chabot gewijd museum